Fernández del Castillo puede referirse a:
Francisco Fernández del Castillo (1864-1936), historiador y escritor mexicano miembro de la Academia Mexicana de la Historia;
Francisco Fernández del Castillo (1899-1983), médico, catedrático, historiador y escritor mexicano miembro de la Academia Mexicana de la Lengua;
Germán Fernández del Castillo (1902-1958), jurista mexicano;
Horacio Fernández del Castillo (n. 1955), arquitecto español;
Tomas de la Quadra Salcedo Fernández del Castillo (n. 1946), político y jurista español.